Fontell är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Carl Wilhelm Fontell (1794–1862), finländsk läkare
 Ernst Fontell (1890–1960), svensk jurist, polismästare i Göteborg
 Gideon Fontell (1854–1938), finländsk historiker och statistiker
 Nils Fontell (1901–1980), finländsk fysiker

Svenska efternamn
Efternamn i Finland